Osogowo  () ist der Name:

 eines Gebirges in Bulgarien und Mazedonien, siehe Osogowo
 eines Fußballstadions in der bulgarischen Stadt Kjustendil, siehe Osogowo (Stadion)
 einer politischen Koalition, siehe Koalition Osogowo